Krysia – zdrobnienie imienia Krystyna
 „Krysia” – pseudonim Krystyny Matysiakówny, polskiej działaczki komunistycznej 
 „Krysia” – pseudonim Jana Borysewicza, żołnierza polskiego podziemia
 bunkier „Krysia”